RVI steht für:
 Radio Vlaanderen Internationaal, aufgelöster internationaler Auslandsdienst von Vlaamse Radio- en Televisieomroep
 Rapid Virtualization Indexing, AMD-Technologie, siehe Second Level Address Translation
 Renault Véhicules Industriels, siehe Renault Trucks
 Flughafen Rostow am Don (IATA-Code)

Siehe auch:
 R.VI
 R6
 R06

Abkürzung